Králova Lhota kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Králova Lhota (okres Písek)
 Králova Lhota (okres Rychnov nad Kněžnou)